

Biografia 
Era figlio del re Manuele I del Portogallo e della seconda moglie Maria d'Aragona e Castiglia.

Alla nascita suo padre lo nominò duca di Guarda, Signore di Alfaiates, Sabugal, Trancoso, Lamego, Marialva e Abrantes.

Nel 1530 sposò Guiomar Coutinho, contessa di Marialva e di Loulé, ricca ereditiera appartenente alla nobiltà portoghese. Il matrimonio venne voluto da Giovanni III del Portogallo, fratello di Ferdinando.

La coppia ebbe due figli:
Luisa (Abrantes, 1531-ottobre 1534);
Un bambino (Abrantes, 1º agosto 1533), morì poco dopo la nascita.

Nel giro di tre mesi, oltre Ferdinando, morirono anche Luisa e Guiomar.

Albero genealogico

Note

Bibliografia 
Edgar Prestage, Il Portogallo nel medioevo, in Cambridge University Press - Storia del mondo medievale, vol. VII, Garzanti, 1999

Voci correlate 
Regno del Portogallo
Portogallo

Altri progetti 

Ferdinando d'Aviz (1507-1534)